Кифоренко Борис Борисович (1974—2014) — полковник, командир 121-ї бригади зв'язку Збройних Сил України.
 Кифоренко Віктор (1988) — український стрибун на акробатичній доріжці.

Прізвища
Прізвища на -енко